Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jordan Kerr e Jim Thomas che hanno battuto in finale Graydon Oliver e Travis Parrott 7-6(5), 7-6(5).

Teste di serie 

 Graydon Oliver /  Travis Parrott (finale)
 Jordan Kerr /  Jim Thomas (campioni)

 Daniele Bracciali /  Uros Vico (semifinali)
 Chris Haggard /  Stephen Huss (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 2005